Lamberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lamberg (Emlichheim), ein Naturschutzgebiet auf der Grenze der Gemeinden Emlichheim und Ringe
 Lamberg (Chamer Becken), höchste Erhebung (602 m) im Chamer Becken mit Wallanlagen und Wallfahrtskirche

Orte:
 Lamberg (Cham), Ortsteil der Gemeinde Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Lamberg (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Lamberg (Gemeinde Langschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde von Langschlag, Niederösterreich
 Lamberg (Gemeinde Wies), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wies, Steiermark
 Lamberg (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft und Katastralgemeinde von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lamberg (Gemeinde Raaba-Grambach), Ortschaft von Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lamberg (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Baulichkeiten:
 Turmhügel Lamberg, Erhebung im Stadtteil Chammünster der Stadt Cham
 Schloss Lamberg in Steyr in Oberösterreich
 Palais Lamberg – mehrere Bauten

Lamberg ist der Familienname folgender Personen:
 ein Krainer Adelsgeschlecht, siehe Lamberg (Adelsgeschlecht)
 Abraham Lamberg (1557–1629), Buchdrucker in Leipzig
 Adam Lamberg (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Anton Josef von Lamberg (1687–1755), Weihbischof und Dompropst in Passau
 Carl Joseph von Lamberg-Sprinzenstein, Reichsgraf von Neuburg
 Christoph von Lamberg (Christoph Freiherr von Lamberg zu Ortenegg und Ottenstein; † 1579), Bischof von Seckau
 Christoph Lamberg (1626–1680), deutscher Prediger

 Gustav Joachim von Lamberg (1812–1862), österreichischer Adliger
 Hugo Raimund von Lamberg (1833–1884), österreichischer Politiker, Landeshauptmann von Salzburg, Landtagsabgeordneter

 Joseph Dominikus von Lamberg (1680–1761), Bischof von Passau und Kardinal
 Karin Lamberg-Skog (* 1961), schwedische Skilangläuferin
 Karl von Lamberg (1570–1612), Erzbischof von Prag

 Maximilian Joseph von Lamberg (1729–1792), deutscher Physiker und Philosoph 
 Otto Fischer-Lamberg (1886–1963), deutscher Maler
 Paula von Lamberg (1887–1927), österreichische Skispringerin
 Peter Lamberg (* 1935), deutscher Politiker (CDU)
 Robert F. Lamberg (1929–2014), tschechoslowakisch-schweizerischer Journalist
 Sigismund von Lamberg († 1488), Bischof von Laibach (Ljubljana)
 Theodor Emil Lamberg (1815–1895), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent in Kurland    
 Wilhelm Lamberg (1875–1930), deutscher Politiker (SPD)